Mingyue Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mingyue (socken i Kina, Chongqing), 
 Mingyue (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar